Un temple de Maât est un temple égyptien dédié au culte de Maât. Il en existe plusieurs :
 temple de Maât (Karnak)
 ...

Index égyptologique
Maat